Droissendorf heißen folgende geographische Objekte:

 Droissendorf (Gemeinde Sankt Marien), Katastralgemeinde in der Gemeinde Sankt Marien, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich
 Droissendorf (Gemeinde Schiedlberg), Katastralgemeinde (Ortschaft Droißendorf) von Schiedlberg, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich